Aleksander Brückner – polski profesor, filolog i slawista, historyk literatury i kultury polskiej
 Christine Brückner − niemiecka pisarka
 Eduard Brückner – niemiecki geograf i klimatolog
 Karel Brückner – czeski piłkarz i trener
 Roland Brückner – niemiecki gimnastyk
 Wilhelm Brückner – niemiecki pułkownik, adiutant Adolfa Hitlera